Пага́н (или Баган, , кья-вар. Pjaa Gjan) — древняя столица одноимённого царства на территории современной Мьянмы. Город находится на сухом плато вдоль восточного берега реки Иравади, 145 км к юго-западу от Мандалая, недалеко от города Чаук в округе Магуэй. В настоящее время на месте древнего города находится археологическая зона с тысячами пагод, храмов, ступ, монастырей. Эта зона является главной достопримечательностью для нарождающейся индустрии .

C 2019 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Город Паган 

Город Паган как таковой не существует — есть только аэропорт Баган, несколько деревень (Ньяун У, Ве-чжи Ин, Мьинкаба, Старый Баган) вокруг и внутри огромной археологической (а точнее охранной) зоны с разбросанными тысячами больших и маленьких ступ и пагод. Наиболее значимые ступы — такие как Швезигон и Локананда Чаун, хранящие зубы Будды, — покрыты золотом, подходы к ним заасфальтированы, и вокруг построено множество павильонов. Большинство пагод состоят из красного кирпича и белого камня и не покрыты золотом. Многие пагоды очень посещаемы, и на входе стоят торговцы, а мальчишки с фонарями помогают пролезть по лестницам на верхние ярусы и освещают коридоры. Менее значимые пагоды также охраняются и реставрируются. В одном из них висит доска, напоминающая, что здесь один немецкий профессор пытался отодрать фрески и был арестован полицией. В удалении стоит много совсем маленьких ступ и пагод, некоторые из них разрушены. Местами между храмами — выжженная пустыня, местами — одиноко стоящие пальмы, местами — зеленые заросли.

По своему назначению выделяются храмы — обычно симметричной формы с четырьмя алтарями и статуями будды в каждом направлении горизонта, ступы со святыми реликвиями и пещеры (губьяучжи) — храмы с лабиринтом коридоров, разрисованных фресками. Более старые фрески двухцветны, поздние фрески многоцветны.

Иностранных туристов в Пагане очень много — и много паломников со всего Буддистского Востока.

Один из храмов был излюбленным местом исполнения желаний для высших правительственных генералов и охранялся войсками. Очень знаменательный храм стоит на юге комплекса — храм, построенный пленным монским царем Манухой, в котором в узком помещении сидят и лежат сдавленные и сжатые со всех сторон Будды — так хотел царь Мануха выразить своё отношение к плену.

Третий король Пагана, Алаунситху, построил великолепный храм с нишами для медитации и с видом на другие храмы. Он каждое утро в одно и то же время медитировал перед нишей, пока не был убит во время медитации своим собственным сыном, завладевшим после него троном.

История 

Руины Пагана занимают площадь около 104 км². На этой территории было построено более 10 000 религиозных памятников (примерно 1000 ступ, 10 000 небольших храмов и 3000 монастырей).

Большинство сооружений было построено в период XI—XIII веков, когда Паган был столицей династийного царства. Король Пьинбья в 874 году перенёс в Паган столицу. Однако переносы столицы в бирманской истории случались нередко, и король Аноратха перенёс столицу в другой город. В 1057 король Аноратха овладел столицей монского царства, городом Татон, и конфисковал палийские рукописи, увёл буддийских монахов, художников и ремесленников, чтобы превратить Паган в культурный центр буддизма в Мьянме. Он утвердил учение буддизма Тхеравады в качестве государственной религии и послал духовную миссию в Шри-Ланку, откуда прибыли монахи и помогли ему завершить обращение всей страны в Тхераваду. Паган стал центром науки, религии и культуры, одним из крупнейших городов мира. Город привлекал монахов и студентов из Индии, Шри-Ланки и Кхмерской империи.

В 1287 царство, отказавшись платить дань, было занято монголами в результате того, как империя Юань совершила несколько вторжений в Паган. Недавние исследования показывают, что монгольские армии, возможно, не достигли самого Пагана, и что даже если бы они это сделали, нанесенный ими ущерб был, вероятно, минимальным. Тем не менее, ущерб уже был нанесен. Город, в котором когда-то проживали от 50 000 до 200 000 человек, превратился в маленький городок. Город формально перестал быть столицей Мьянмы в декабре 1297 года, когда королевство Мьинсайн стало править в Верхней Бирме.

В XV веке в Паган всё ещё жили люди, и он был местом паломничества на протяжении всего имперского периода. Небольшое количество «новых и впечатляющих» религиозных памятников все ещё сохранилось до середины XV века, но после этого строительство новых храмов замедлилось до минимума. Между XV и XX веками было построено менее 200 храмов. Старая столица осталась местом паломничества, но паломничество было сосредоточено только на наиболее известных храмов таких, как Ананда, в Шведагон, , ,  и нескольких других храмов вдоль древней дороги. Остальные — тысячи менее известных храмов — пришли в упадок, и большинство из них не выдержало испытание временем.

*Хотя историческим основателем Пагана считается Аноратха, традиция приписывает основание Пагана королюТхамудариту (Хроника Стеклянного дворца). Он возглавлял беженцев из охваченного гражданской войной государства Шрикшетра, осевших в районе современного Пагана, и стал главой небольшого княжества.

См. также 
 Буддизм в Бирме
 Дамаянджи

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rao, Vinay Kumar. «Buddhist Art of Pagan, 2 Vols.» Published by Agam Kala Publications, New Delhi, 2011. .

Ссылки 

 Буддийское СССР — очерк истории и религии Бирмы и рассказ о путешествии (1998)
 государство Паган / из Истории Востока РАН
 Reconstructing History: Pagan Gets a Facelift

Города Мьянмы
Бывшие столицы
Мандалай (округ)